

Aziende
 Cesi – Centro elettrotecnico sperimentale italiano, società per azioni italiana fondata nel 1956 che si occupa di prove e certificazioni di apparati elettromeccanici e di consulenze sui sistemi elettrici.

Edifici 
 Castello Orsini-Cesi-Borghese – sito a San Polo dei Cavalieri in provincia di Roma
 Palazzo Cesi-Armellini – edificio storico di Roma, già in Borgo Vecchio, ora in via della Conciliazione
 Palazzo Cesi-Gaddi – edificio storico di Roma, all'angolo tra via della Maschera d'Oro e via degli Acquasparta
 Palazzo Cesi-Muti – edificio storico di Roma, in via del Gesù

Geografia 
 Cesi – frazione di Castiglione Messer Raimondo in provincia di Teramo
 Cesi – frazione di Serravalle di Chienti in provincia di Macerata
 Cesi – frazione di Terni
 Civitella Cesi – l'unica frazione di Blera in provincia di Viterbo

Persone
 Agnolo Cesi – militare e mecenate italiano
 Angelo Cesi – vescovo cattolico italiano (1530-1606), vescovo di Todi
 Angelo Cesi – vescovo cattolico italiano (1592-1646), vescovo di Rimini
 Bartolomeo Cesi (1556-1629) – pittore italiano
 Bartolomeo Cesi (1566-1621) – cardinale italiano
 Beniamino Cesi – pianista e compositore italiano
 Carlo Cesi – pittore e incisore italiano
 Federico Cesi (1500-1565) – cardinale e vescovo cattolico
 Federico Cesi (1585-1630) – scienziato e naturalista, fondatore dell'Accademia dei Lincei
 Paolo Emilio Cesi (1481-1537) – cardinale italiano
 Pierdonato Cesi (1522-1586) – cardinale italiano
 Pierdonato Cesi (1583-1656) – cardinale italiano

Altro
 Cesi – nobile famiglia di Roma di origine umbra
 Confederazione europea dei sindacati indipendenti  – confederazione che raccoglie organizzazioni sindacali di differenti paesi europei
 8112 Cesi – asteroide della fascia principale